Die Kaiserin steht für:

 Die Kaiserin (Operette) (Fürstenliebe), Operette von Leo Fall (1916)
 Die Kaiserin (1962), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Arthur Maria Rabenalt 
 Die Kaiserin (1987) (Mo dai huang hou), chinesisch-Hongkonger Film von Jialin Chen und Qingguo Sun 
 Die Kaiserin (2022), Miniserie
 ein Trumpfkarte des Tarot, siehe Die Herrscherin